Název Onon může znamenat:

 Onon (sídlo) — centrum sumu Binder v Chentijském ajmagu v Mongolsku
 Onon gol — řeka v povodí Amuru v Mongolsku a v Rusku
 Onon (kráter) — kráter na Marsu pojmenovaný podle řeky